WRB steht für:
 War Refugee Board, US-amerikanische Fluchthilfeagentur, 1944 gegründet
 World Reference Base for Soil Resources (Weltbodenklassifikation)
 Robins Air Force Base (IATA-Code), Militärflughafen im Houston County (Georgia), Georgia

wrb steht für:
 Warluwarra (ISO-639-3-Code), ausgestorbene australische Sprache in Queensland

Abkürzung